Illner ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Illner (* 1954), deutscher Historiker und Leiter des Museums Historisches Zentrum in Wuppertal
 Franz Illner (1904–1988), erster Landrat des Landkreises Überlingen nach dem Zweiten Weltkrieg
 Karl Illner (1877–1935), österreichischer Flugpionier
 Kurt Illner (1917–1990), deutscher Kulturtechniker
 Marie Illner, deutsche Soubrette, siehe Josef Allram (Schauspieler)
 Maybrit Illner (* 1965), deutsche Journalistin, Fernsehmoderatorin und Autorin
 Michael Illner (* 1962), deutscher Drehbuchautor und Adolf-Grimme-Preisträger
 Walther Illner (1874–1959), deutscher Maler